Geumcheon-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Geumcheon-myeon, Naju, socken i Naju, Södra Jeolla, 
 Geumcheon-myeon, Cheongdo-gun, socken i Cheongdo-gun, Norra Gyeongsang,